Uppgörelsen kan syfta på:

 Uppgörelsen (1969) – film från 1969
 Uppgörelsen (1989) – film från 1989
 Uppgörelsen - 12 and Holding - film från 2005
 Uppgörelsen (roman) – kriminalroman från 2013 av Dan Buthler och Dag Öhrlund